Тревор Бреннан (, родился 29 сентября 1973 года в Лейкслипе) — ирландский регбист, выступавший на позиции замка (лока) и фланкера. Известен по играм за клубы «Ленстер» и «Тулуза» и за сборную Ирландии. В 2007 году получил пожизненную дисквалификацию за удар болельщика.

Биография

Игровая карьера 
Тревор Бреннан учился в колледже Святой Марии, увлекался гэльским футболом и регби. Играл за регбийную команду колледжа, выиграв с ней в 2000 году первый и единственный титул чемпионата Ирландии. Также выступал за ирландские команды «Барнхолл» и «Бектив Рейнджерс», в первенстве провинций выступал за «Ленстер» (чемпион Кельтской лиги 2001/2002). 13 июня 1998 года провёл свою первую игру за сборную Ирландии против ЮАР. Всего в его активе 13 игр за сборную Ирландии и участие в Кубке мира 1999 года, однако Бреннан больше запомнился дракой на чемпионате мира с игроком сборной Австралии Тутаи Кефу, который позвал на помощь двух напарников, заломавших руки Бреннану.

После ухода из «Ленстера» в «Тулузу» Бреннан больше не вызывался в сборную Ирландии. Трижды он выходил в финалы Кубка Хейнекен: на его счету победы в 2003 и 2005 годах над «Перпиньяном» и «Стад Франсе» и поражение в 2004 году от «Уоспс». Дважды финалист и дважды полуфиналист Топ-14.

Дисквалификация 
21 января 2007 года на матче Кубка Хейнекен против «Ольстера», проходившем на стадионе «Эрнест Валлон», нетрезвый болельщик «Ольстера» по имени Патрик Бэмфорд () стал выкрикивать что-то нецензурное в адрес Бреннана. Тот в ответ подбежал к трибунам и несколько раз ударил Бэмфорда кулаком. По словам Бреннана, болельщик оскорбительно выразился о тулузском баре, принадлежавшем Бреннану, обозвав его «дерьмом», а дядя Тревора утверждал, что Бэмфорд оскорбительно выразился не то о религии регбиста, не то о его матери. Пресса сравнила поступок Бреннана с нападением футболиста Эрика Кантона на болельщика.

Регби Европы установил, что никакого оскорбления на почве религиозной или национальной розни не было, а Бреннан неадекватно среагировал на слова об уровне обслуживания в баре. Комиссия объявила о пожизненной дисквалификации Бреннана, которую не отменило даже заявление Бреннана о завершении карьеры 3 марта 2007 года, ещё до вынесения решения. Также игрока оштрафовали на 25 тысяч евро (17 тысяч фунтов стерлингов) и велели выплатить компенсацию в 5 тысяч евро (3 тысячи фунтов стерлингов) пострадавшему Бэмфорду. В июне 2007 года после апелляции дисквалификацию сократили до 5 лет.

После дисквалификации 
В 2008 году Тревор Бреннан и регбийный тренер по физподготовке Майк Макгёрн по приглашению Шона Бойлана из Гэльской атлетической федерации вошли в состав сборной Ирландии по так называемому «» — игре, напоминающей одновременно гэльский футбол и австралийский футбол. Ирландская сборная должна была сыграть серию матчей против Австралии в том году.

Личная жизнь 
Супруга — Пола, вместе воспитывают троих детей (Дэниэл, Джош и Бобби). Семья проживает в Тулузе. Дэниэль и Джош — регбисты, Дэниэль выступает за «Монпелье Эро» на позиции пропа (столба), Джош — лок (замок) клуба «Тулуза», оба представляют сборную Франции. Тревор владеет баром «De Danu» в Тулузе, а также руководит компанией регбийных туров, пишет статьи в спортивных колонках Irish Times и комментирует матчи. В 2007 году издал автобиографию «Сердце и душа» (), редактором был Джерри Торнли. Книга получила в 2008 году приз конторы William Hill как лучшая ирландская книга о спорте.

Бреннан называет самым жёстким игроком, с которым когда-либо играл, француза Фредерика Мишалака, который буянил и часто бросался на игроков его же команды

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Ирландского регбийного союза 
 Brennan Rugby Tours website 

Регбисты Ирландии
Игроки РК «Тулуза»
Игроки РК «Ленстер»
Лауреаты Ирландской книжной премии
Игроки сборной Ирландии по регби